Покровское-Стрешнево — названия различных объектов в Москве:

 Покровское-Стрешнево — природно-исторический парк на северо-западе Москвы; состоит из двух частей:
 Покровское-Стрешнево I — название Всехсвятской рощи в составе лесопарка Покровское-Стрешнево;
 Покровское-Стрешнево II — название Щукинского лесопарка в составе лесопарка Покровское-Стрешнево.
 Покровское-Стрешнево — платформа Рижского направления Московской железной дороги и остановка Курско-Рижского диаметра МЦД.
 Покровское-Стрешнево — район Северо-Западного административного округа Москвы.
 Покровское-Стрешнево — бывшая дворянская усадьба.

См. также